Carl ou Charles Oberthür (1819-1895), compositeur allemand
 Charles Oberthür (1845-1924), imprimeur et entomologiste français
 François-Charles Oberthür (1818-1893), imprimeur français
 Franz Oberthür (1745-1831), professeur d'université, historien de la Culture allemande
 Gustave Oberthür (1872-1965), architecte strasbourgeois
  (1887-1983), chirurgien et entomologiste français
  (1961-), auteur allemand
 René Oberthür (1852-1944), entomologiste français
  (1891-1966), politicien allemand

Entreprises 
 Imprimerie Oberthur (France, 1842-1983)
 François-Charles Oberthur Fiduciaire (FCO), fondée en 1984.
 Oberthur Technologies, entreprise fusionnée avec Idemia en 2017.